Synthese bezeichnet:
 Synthese, allgemein den Umsatz (die Vereinigung) von zwei oder mehr Elementen (Bestandteilen) zu einer neuen Einheit
 Synthese (Chemie), ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes aus Elementen oder chemischen Verbindungen
 Translation (Biologie) synonym die Synthese von Proteinen in den Zellen lebender Organismen anhand der auf mRNA-Moleküle kopierten genetischen Informationen
 Synthese (Elektrotechnik) die Entwicklung von technischen Systemen
 Synthese (Zeitschrift), eine regelmäßig erscheinende philosophische Fachzeitschrift
 einen künstlich hergestellten Schmuckstein, siehe Schmuckstein#Synthese
 ursprünglicher Name der ehemaligen französischen Heavy-Metal-Band Sultans' Seed

Siehe auch:

 Synthetik (Begriffsklärung)
 Biosynthese (Begriffsklärung)
 Synthesegas
 Synthesekautschuk
 Synthesewerk Schwarzheide
 Erweiterte Synthese (Evolutionstheorie)
 Synthetischer Sprachbau
 Syndese